Lamachus (generaal), Atheens generaal uit de Peleponesische oorlog
Lamachus (geslacht), geslacht van sluipwespen